Донецкий уезд (Екатеринославское наместничество) — Административный центр: село Подгорное (переименовано в Донецк, затем в Славяносербск). Существовал как административная единица с 1784 по 1797.
 Донецкий уезд (Область войска Донского) — Административный центр: Каменская окружная станица (ныне г. Каменск-Шахтинский Ростовской области).